O 1º de Maio é um clube multiesportes de Nova Estrela na Ilha do Príncipe de São Tomé e Príncipe. Antes, a sede do time se localizava em Santo António.

Títulos 
 Liga Insular do Príncipe: 2003

Ligações externas 
Facebook oficial

Clubes de futebol da Ilha do Príncipe